Axel Urup kan henvise til flere personer:

 Axel Urup (død 1540) (død 1540) – dansk rigsråd og godsejer
 Axel Urup (1601-1671) (1601-1671) – dansk rigsråd, general og godsejer